Lappenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Lappenberg, Kapitän, Reeder, Schulleiter der Seefahrtsschule von 1825 bis 1837
 Friedrich Alfred Lappenberg (1836–1916), Hamburger Senator
 Johann Martin Lappenberg (1794–1865), deutscher Historiker
 Johann Diedrich Lappenberg (1672–1727), deutscher Theologe
 Samuel Christian Lappenberg (1720–1788), deutscher Theologe

Lappenberg steht ebenfalls für:
 eine veraltete Bezeichnung für einen Müllhaufen, siehe Deponie

Siehe auch:
 Synagoge am Lappenberg